Slemsvampbaggar (Sphindidae) är en familj av skalbaggar som beskrevs av Jacquelin du Val 1861. Enligt Catalogue of Life ingår slemsvampbaggar i överfamiljen Cucujoidea, ordningen skalbaggar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen skalbaggar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Sphindidae 22 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar